Юрій Васильович Заславський, син князя Василя Федоровича Острозького «Красного»
 Юрій Янушович Заславський

Заславські